Lumpenbach ist ein Gewässername:

 Lumpenbach, deutscher Name der Srpina, rechter Zufluss der Bílina (dt. Biela) in Obrnice (dt. Obernitz), Bezirk Most, Aussiger Region, Tschechien
 Lumpenbach (Heckbach) oder Brühlbach, rechter Zufluss des Heckbachs vor Wannweil, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Lumpenbach (Springbach), rechter Zufluss des Springbachs in Bad Belzig, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Lumpenbach (Wallerfanger Bach), linker Zufluss des Wallerfanger Bachs (zum dortigen linken Saar-Altarm) in Wallerfangen, Landkreis Saarlouis, Saarland

Siehe auch:
 Lumpenlochbach